Yann'Sine, de son vrai nom Yassine Jebli, est un auteur, compositeur et interprète né le  à Tan-Tan Plage au Maroc.

Il participe à l'émission Studio 2M en 2013, puis à la saison 4 de The Voice : La Plus Belle Voix en 2015. Il a depuis publié plusieurs titres, dont J'essaie en 2019, qui comptabilise plus de 2M de vues sur YouTube et nominé dans 3 catégorie aux AFRIMA 2019 (All Afrima Music Awards)

Biographie

Enfance 

Yassine Jebli naît et grandit à Tan Tan Plage, petit village de pêcheurs situé au sud du Maroc. Se destinant plutôt au dessin, le jeune homme découvre sa voix par hasard, en chantant un titre enregistré sur le téléphone portable offert par son père. En 2013, les téléspectateurs de la chaîne télévisée marocaine 2M découvrent le jeune chanteur dans l'émissions Studio 2M. Au fil des semaines, il devient populaire et son talent s'affirme, ce qui lui permet d'aller jusqu'en finale de l'émission. Fort de cette expérience, il gagne en confiance et se permet de visiter en plus du répertoire arabe, le répertoire occidental qui l'attire. Yassine Jebli se choisit un nom de scène et se fait désormais appeler « Yann'Sine Jebli » (« Yann » signifiant « 1 » et « Sine » signifiant « 2 » en amazigh)

The Voice saison 4 
Plusieurs émissions le repèrent et lui proposent de participer à leur programme, telles Star Académy Arabe et Rising Star, mais c'est finalement The Voice : La Plus Belle Voix sur TF1 qu'il rejoindra pour la saison 4 en 2015. Il sera ainsi le premier candidat marocain à accéder aux directs; après avoir fait se retourner les 4 coachs et choisi d'intégrer l'équipe du chanteur Mika. Il osera mélanger les sonorités orientales aux chansons occidentales, allant même jusqu'à alterner le français et l'arabe dans la célèbre chanson de Jean-Jacques Goldmann "Comme toi".

Yann'Sine 
De retour au Maroc, il présente son premier single "Enta Mkhalef " en 2016, classé parmi les hits préférés des marocains sur Hit Radio. Suit ensuite son second single en arabe "Tiqat Tilghat", puis un troisième titre "Beautiful", en arabe et anglais. Désormais artiste reconnu, il participe pour la Cop 22 à la chanson "It’s Time to Make a Change" avec Asmaa Lamnawer et Kaoutar Berrani, en collaboration avec le producteur RedOne. Lors de la sortie de son single "Camilia" en 2018, le chanteur en profite pour raccourcir son nom de scène et retire son nom de famille "Jebli", pour devenir son nom se scène actuel "Yann'Sine".

Album 
En 2019, il nous propose son nouveau titre "J'essaie" (+ 2M de vues sur YouTube), qui figurera dans son prochain album en 2020. On y retrouvera ses titres "ILY" et "Leila" qui annoncent le style de son prochain album ; un subtil mélange de sonorités pop, classique et africaine, où se succèdent langue arabe, française, et anglaise, lui apportant une dimension internationale.

Nominations

Prix RFI Découverte 2019 
Yann'Sine est sélectionné parmi les 10 finalistes du Prix découverte RFI en 2019, avec son titre "J'essaie"

All African Music Awards (Afrima) 2019 
Yann'Sine, avec son titre "J'essaie", cumule 3 nominations aux AFRIMA 2019 (All Africa Music Awards) dans les catégories Meilleur Artiste Masculin Afrique du Nord, Artiste le plus Prometteur en Afrique et Meilleur Artiste de Pop Africaine. Il chante son titre "J'essaie" en live à Lagos, Nigéria le .

Discographie

Filmographie

Notes et références 

Musicien marocain du XXIe siècle